В одиночному розряді тенісного турніру Toray Pan Pacific Open 1991, який проходив в рамках Туру WTA 1991, Габріела Сабатіні здобула титул, у фіналі перемігши Мартіну Навратілову 2-6, 6-2, 6-4.

Сіяні гравчині 

  Штеффі Граф (чвертьфінал)
 Відсутня
  Мартіна Навратілова (фінал)
  Мері Джо Фернандес (півфінал)

 Габріела Сабатіні (переможниця)
 Наташа Звєрєва (1-ше коло)
 Лаура Гільдемейстер (півфінал)
 Наоко Савамацу (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Pan Pacific Open